Чемпионат Премьер-лиги Крымского футбольного союза сезона 2016/2017 — второй Чемпионат Крыма по футболу среди профессиональных футбольных команд, проводящийся Крымским футбольным союзом под эгидой УЕФА.

Участники 
По итогам предыдущего сезона в составе участников произошли следующие изменения:
 «Беркут» из Армянска был исключен из лиги за неявку на две игры и расформирован.
 «Крымтеплица» из Молодежного вышла в Чемпионат Крыма, заняв первое место по итогам Открытого Чемпионата Республики Крым по футболу среди мужских любительских команд сезона 2015—2016.
 В ходе стыковых матчей занявший 7 место ялтинский «Рубин» дважды обыграл серебряного призёра любительского чемпионата «Гвардеец» из Гвардейского и сохранил свое место.

Турнирная таблица 

|-

Изменение положения команд по ходу чемпионата

Лидеры чемпионата

2-е место по ходу чемпионата

3-е место по ходу чемпионата

Тур за туром

Тренеры

Тренерские изменения

Результаты матчей

Статистика игроков

Лучшие бомбардиры

Суперкубок КФС 2016/17

Кубок КФС 2016

1/16 финала 

• Команды «Кызылташ» (Ялта) и «Динамо» (Саки) прошли в 1/8 финала как имеющие лучшие показатели среди проигравших.

1/8 финала

1/4 финала 
Первые матчи

Ответные матчи

1/2 финала 
Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Открытый чемпионат Крыма 
Открытый чемпионат Крыма — любительское соревнование, вторая лига Крыма.

Перед началом сезона команда КВУОР (Краснолесье) сменила название на УОР

 «Алушта» снялась после 1-го круга (игры аннулированы)
 В 22 туре, выиграв у «Динамо» Сакский район со счётом 3:7 «Гвардеец» становится досрочно чемпионом Открытого Чемпионата Республики Крыма по футболу сезона 2016—2017

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Крымского футбольного союза
 Чемпионат Крыма 2015/16 на сайте Чемпионат.com
 Чемпионат Республики Крым 2015/2016 на сайте footballfacts.ru
 Чемпионат Республики Крым 2015/2016 на сайте goalstream.org
 Чемпионат Крыма на сайте Архив голов
 Крымская Футбольная Премьер Лига 2015/2016
 Республиканская Федерация Футбола Крыма

Крым
2016